Karspitze (teilweise auch  Karspitz) ist die Bezeichnung für einige Gipfel in den Alpen
Karspitze (Nonsberggruppe), oberhalb des Ultentals, 2752 m
Karspitze (Sarntaler Alpen), oberhalb von Vahrn bei Brixen, 2517 m
Karspitze (Kitzbüheler Alpen) in den Kitzbüheler Alpen, 
Karspitze (St. Vigil), am Rande der Dolomiten, 1893 m
Karspitz (Lattengebirge), 1640,7 m
Karspitze (Chiemgauer Alpen), südlich von Sachrang auf österreichischem Gebiet, 1241 m
Karspitz (Blauberge), in den Blaubergen, Bayern/Tirol, 1801 m